Barfod, Barfoed, Barfood er en dansk præsteslægt, der føres tilbage til Jens Barfod (død efter 1486) fra Sædding i Nørre Nebel Sogn, der adledes i 1455, uden at hans efterslægt dog var i stand til at hævde adelskabet. Jens Barfod var fader til kannik og rektor i Ribe, magister Hans Barfod og til herredsfoged i Vester Herred Knud Barfod i Sædding, hvis sønnesøn Laurits Barfod i Sædding endnu 1564 førte adeligt våben. Laurits var 1573 herredsskriver og levede endnu 1581. Af hans seks børn blev sognepræst i Sneum Claus Lauritsen Barfod (død 1641) stamfader til samtlige her nævnte slægtsmedlemmer. Hans sønnesøns søn var sognepræst i Fraugde Christen Clausen Barfod (1665-1707).

Simplificeret stamtræ

noter

Øvrige medlemmer 
Stamfaderen Claus Lauritsen Barfod (død 1641) var fader til præst Laurids Clausen Barfod (1596-1634), der var fader til præst Claus Lauritsen Barfod (1632-1697), der var fader til præst Christen Clausen Barfod (1665-1707), der var fader til præst Thomas Kingo Barfod (død 1743), der var fader til præst Christen Barfod (1736-1807), der var fader til præst Thomas Barfoed (1780-1845), der var fader til købmand Christian Quist Barfoed (1812-1887), der var fader til læge Thomas Herløv Barfoed (1850-1937), der var fader til apoteker Harald Barfoed (1878-1955) og til arkitekten Erik Lauritz Barfoed (1891-1962), som var fader til rektor Ole Thomas Barfoed (1925-1989) og til litteraturhistorikeren Niels Erik Barfoed (født 1931).

Stamfaderen Claus Lauritsen Barfod (død 1641) var fader til præst Knud Clausen Barfod (1610-1671), fader til præst Ib Knudsen Barfod (1645-1705), fader til sognedegn Knud Barfoed (død 1746), fader til organist Frideric Barfod (ca. 1739-?), fader til soldat Peter Christian Mathias Barfod (1776-1828), fader til håndværker Johan Jacob Barfoed (1819-?), fader til slagtermester Johan Frederik Christian Barfoed (1847-1915), der var fader til slagtermester Christian Viggo Barfoed (1883-1918), som var fader til direktør Carl Johan Barfoed (1910-1988).

Daglejer Peder Andersen Barfod (1753-1811) var fader til Hans Pedersen Barfod (1778-1846), fader til Hans Mathias Barfod (1809-1865), fader til klædefabrikant Herman Hansen Barfod (1838-1928), som var fader til kontorchef Søren Vilhelm Barfod (1878-?), som var fader til professor Børge Barfod (1909-1968).

Admiral Niels Larsen Barfod (1650-1730) formodes med temmelig stor sandsynlighed at tilhøre denne slægt,
men hvorledes tilknytningen er, er ikke oplyst. En hypotese udleder hans afstamning fra herredsfoged i Hammerum Herred Jacob Barfod, der var søn af ovennævnte Laurits Barfod i Sædding. Admiralen var fader til præsten Niels Barfod (1696-1739).

Andre personer med efternavnet Barfoed eller Barfod 
 Egil Pagh Barfod (1913-1988)
 Jens Magnus Barfoed (1914-2008)
 Sven Poul Barfoed (1917-2004)
 Bent Barfod (1920 – 2007)
 Paul Barfoed Møller (1925-1989)
 Lars Hoffmann Barfod (født 1943)
 Liv Barfoed (født 1957)
 Wencke Barfoed (født 19. november 1959)
 Line Barfod (født 1964)
 Kasper Barfoed (født 1972)

Kilder 
 Albert Fabritius, "Barfod", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Danmarks Adels Aarbog, II, 1885, s. 56 f.
 (Frederik Barfod:) Festprogram til Bryllupet i Arninge 8. Septbr. 1854, 1854.
 Andreas Barfod: Slægten Barfod (Faxe-Linien), 1898.
 L.F. la Cour: Bidrag til Barfod og la Cour Slægternes Historie, I, 1909.
 Frederik Birkedal-Barfod: Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed, 1925.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Slægten Barfod-Barfoeds Stamtavle

 
Slægter fra Danmark
Adelsslægter fra Danmark